Niwa o NIWA pueden hace referencia a:

Lugares 

 Estación de Niwa, metro de Pekín
 Distrito de Niwa, Aichi, en Japón

En Polonia 

 Niwa, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia)
 Niwa, Voivodato de Łódź (Polonia central)
 Niwa, condado de Puławy en el voivodato de Lublin (este de Polonia)
 Niwa, condado de Zamość en el voivodato de Lublin (este de Polonia)
 Niwa, condado de Lubaczów en el voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia)
 Niwa, condado de Tarnobrzeg en el voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia)
 Niwa, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia)
 Niwa, Voivodato de Opole (suroeste de Polonia)

Otros usos 

 Niwa (apellido)
 Clan Niwa, un clan samurái japonés
 Daisuke Niwa, Emiko Niwa, Kosuke Niwa y Daiki Niwa, ladrones fantasmas en la serie de manga DNAngel
 Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda

Enlaces externos 

Apellidos japoneses